Премия «Сатурн» за лучший анимационный фильм () — награда, присуждаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов. Впервые была вручена на 6-й церемонии в 1979 году (тогда называлась «Лучшая анимация» — ). Постоянно вручается с 2003 года.

Лауреаты и номинанты

1979 (Best Animation) «Лучшая анимация»

1983

2003—2010

2011—2019

2021—2029

См. также 
 Премия «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм
 Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм
 Премия BAFTA за лучший анимационный фильм

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100209012608/http://www.saturnawards.org/past.html#animated 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 1979 , 1983 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  

Номинации кинопремии «Сатурн»
Премии за лучший анимационный полнометражный фильм
Анимационные премии